1,1-dichlooretheen
1,2-dichlooretheen